Le terme Conférence de Paris ou Conférence de paix de Paris peut désigner plusieurs conférences diplomatiques internationales majeures :
 La Conférence ou  entre les belligérants de la guerre de Crimée, aboutissant au Traité de Paris (1856)
 La Conférence de Paris (1858) ou Conférence intergouvernementale de Paris de 1858 entre les puissances garantes européennes et l'Empire ottoman, aboutissant à la signature de la convention relative au statut des principautés unies de Moldavie et de Valachie le .
 La Conférence de Paris entre les belligérants de la guerre hispano-américaine, aboutissant au Traité de Paris (1898)
 La  () visant à établir le blocus de l'Allemagne et des Empires centraux
 La Conférence de la paix de Paris (1919), mettant fin à la Première Guerre mondiale
 La  (15-)
 La  (1934-1935), intitulée « Conférence économique de la France métropolitaine et d'Outre-mer ».
 La  sur les réparations imposées à l'Allemagne (-)
Conférences de Paris (1945-1946)  Nom donné à trois conférences qui se tinrent successivement à Paris pour tenter de résoudre les problèmes consécutifs, en Europe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale
 La Conférence de Paris (-) dit « Conférence des 21 nations » pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, aboutissant au Traité de Paris (1947)
 La Conférence de Paris (1947) pour discuter des modalités de versements des sommes attribuées au Plan Marshall ()
 Les Conférences de Londres et Paris sur le statut de la R.F.A. ( à Londres, 20- à Paris), aboutissant aux accords de Paris (1954)
 Le Sommet de l'OTAN Paris 1957, premier sommet réunissant les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'alliance
 La Conférence de Paris (1969-1973) entre les belligérants de la guerre du Viêt Nam, aboutissant aux accords de paix de Paris
 Les deux premières Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (- et 3-)
 La Conférence de Paris (2007), intitulée « Conférence internationale des donateurs pour l'État palestinien » ()
 La Conférence internationale sur la paix et la sécurité en Irak (), organisée par la Coalition internationale en Irak et en Syrie
 La Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques (-)

Voir aussi